Папчинский — фамилия; имеет женскую форму Папчинская.

 Папчинский, Владимир Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; 25 сентября 1917.
 
 Папчинский, Павел Самсонович — эстонский и российский политический деятель.
 Папчинский, Пётр Павлович — Георгиевский кавалер; полковник; № 8384; 26 ноября 1850.
 Папчинский, Станислав — католический святой, основатель конгрегации мариан.